Cal Quim (Sant Feliu Sasserra), casa al Bages
 Cal Quim (Súria), casa al Bages
 Cal Quim de Calabuix, masia de Sant Martí Sarroca
 Cal Quim dels Duros, casa de Corbera de Llobregat